CF steht als Abkürzung für:

 AMD CrossFireX, eine Technologie von ATI Technologies, die den paarweisen Betrieb von PC-Grafikkarten ermöglicht
 Call Forwarding, ein Leistungsmerkmal der Vermittlungstechnik, siehe Vermittlungstechnische Leistungsmerkmale (öffentliche Netze) #Anrufweiterschaltung (CF und CD)
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Kanada
 Cashflow, eine betriebswirtschaftliche Kennzahl
 City Airline, eine schwedische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Cloudfront, ein Content Delivery Network von Amazon Web Services, siehe Amazon Web Services #Netzwerk
 ColdFusion, eine Software
 CompactFlash, ein digitaler Schnittstellenstandard für Speichermedien
 .NET Compact Framework, eine Laufzeitumgebung für mobile Geräte
 Computer-Flohmarkt, ein ehemaliges Kleinanzeigenblatt
 Conflat, ein Vakuumflansch
 Constant Frequency, als Laut mit konstanter Frequenz bei Fledermäusen
 Cornish-Friedberg Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Corporate Finance, ein Geschäftsbereich in (Investment-)Banken
 Coupling Facility, eine Hardwarekomponente in Großrechnern
 Cystic Fibrosis, eine genetisch bedingte Stoffwechselerkrankung, siehe Mukoviszidose
 Faucett Perú, ehemalige Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Graphitfluorid, eine chemische Verbindung zwischen Kohlenstoff und Fluor der Form CF0,68 bis CF
 Zentralafrikanische Republik, als Länderkürzel nach ISO 3166-1
 die postcode area Cardiff (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Cristoph Fischer, Münzmeisterzeichen der Münzstätte Dresden (1678–1686)

CF als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Cardiff
 Norwegen: Romerike in der Provinz Viken
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für den Libanon
 Türkei:
 Diplomatisches Korps (grüne Schrift auf weißem Grund)
 Konsularisches Korps (weiße Schrift auf türkisfarbenem Grund)

Cf steht für:
 Californium, als Symbol für das chemische Element
 Curve Fever, eine Browserspiel

cF steht für:
 kubisch, flächenzentriert, als Kristallstruktur nach Auguste Bravais (auch fcc)

cf. (lateinisch confer „vergleiche“) steht für:
 in Texten ein Hinweis auf andere Texte bzw. Stellen, siehe Liste lateinischer Abkürzungen#cf
 in der Biologie im System der binären Nomenklatur ein Exemplar, das nur unsicher bestimmt werden kann, siehe Nomenklatur (Biologie)#cf

cf steht für:
 collectio formarum, lateinisch für Formenkreis als Hinweis auf nicht sicher bestimmte Taxa in der Biologie, siehe Superspezies
 .cf, die Top-Level-Domain der Zentralafrikanischen Republik
 cubik foot, Kubik-Fuß, ein Volumenmaß, ca. 28,3 Liter

c. f. steht für:
 cantus firmus, eine festgelegte Melodie
 coactus feci, lateinische Phrase als Unterschriftszusatz

Siehe auch:

Abkürzung